Александр Лисовский:
 Лисовский, Александр Иванович (род. 1945) — советский полковник, заслуженный военный лётчик Российской Федерации.
 Лисовский, Александр Николаевич (1858—1920) — педагог; первый директор Уфимского учительского института (1909—1917).
 Лисовский, Александр Петрович (род. 1975) — белорусский футболист.
 Лисовский, Александр Юзеф (1575/1580—1616) — литовский шляхтич. Примечания